Копенгаген 1916 — 9-й по счету турнир северных стран. В главном турнире приняли участие 8 шахматистов. 6 представляли скандинавские страны. Также в турнире играли по одному представителю Швейцарии и Нидерландов. 1-е место в упорной борьбе занял швейцарский мастер П. Ионер, на пол-очка опередивший трех конкурентов. Судьба первого приза решилась в последнем туре, к которому Ионер и Марханд подошли, имея 4½ из 6. На пол-очка отставал Краузе, еще на очко — Левенборг. Краузе и Ионер сыграли вничью, а Марханд проиграл Левенборгу. В результате Ионер ушел вперед, а Краузе и Левенборг догнали Марханда.

Турнирная таблица

Главный турнир

Побочный турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Партии побочного турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Дании 
1916 год в шахматах